Aba kan syfta på:

 Aba (klädesplagg) – ett ytterplagg
 Aba (nymf) – en nymf i grekisk mytologi
 Aba (regent) (första århundradet f.Kr.), regent i staden Olba i Kilikien

Geografi

Kongo-Kinshasa 

 Aba, Kongo-Kinshasa, stad,

Nigeria 

 Aba, Nigeria, distriktshuvudort, Abia,

Ungern 

 Aba, Ungern, ort, Fejér, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar